Gepp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anthony Gepp
 Ethel Sarel Barton Gepp